Biserica Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil, Raci este o biserică ortodoxă de stil bizantin, din satul Condeiești, Comuna Negomir, Județul Gorj, Oltenia, România.

Istorie 
Biserica are aproximativ 100 ani, aceasta fiind construită în anii 1893 și 1912.

Aceasta a fost construită deoarece vechea biserică din lemn din Valea Racilor era în ruină.

Biserica nu are un anume ctitor, deoarece a fost construită din fonduri locale.

Ea a făcut parte prima dată din satul Raci, unde se afla centrul satului, însă acesta a fost preluat de satul Condeiești.

Geografie

Biserica este poziționată în partea sudică a satului Condeiești, unde este și centrul acestuia.

Ea este situată în podișul Getic, în partea de sud, pe partea stângă a pârâului Jilțul mic , din comuna Negomir.

Stil de construcție 

Este o biserică ortodoxă de stil bizantin.

Din trecut până în prezent

În ziua de astăzi, biserica „Sfinții arhangheli Mihail și Gavriil” este biserica principală din Parohia Raci, satul Condeiești, Comuna Negomir, Județul Gorj,România.

Înainte de anii 2015-2016, Parohia Artanu făcea parte din Parohia Raci.

Lectură suplimentară 
 Monografia Comunei Negomir, Vol. 2, „Viața spirituală a localității”

Vezi și
 Biserica de lemn din Artanu
 Biserica de lemn din Ursoaia
 Biserica de lemn din Negomir-Curtișoara

Raci